El término Enduro se puede referir a:

 Enduro, un tipo de competición de motocicletas.
 Enduro ecuestre, un tipo de competición ecuestre.
 Enduro, un videojuego.